Il toponimo San José de la Montaña può riferirsi a diverse località:

San José de la Montaña, comune della Colombia nel dipartimento di Antioquia
San José de la Montaña, distretto della Costa Rica nel cantone di Barva